Всеобщие выборы в Боливии прошли 17 июня 1956 года. Они стали первыми после введения в стране всеобщего избирательного права.

На президентских выборах Эрнан Силес Суасо от Националистического революционного движения (НРД) был избран президентом, получив 84 % голосов избирателей а НРД получило 61 из 68 мест Палаты депутатов и все 18 мест Палаты сенаторов.

Результаты

Примечания 

Боливия
Выборы в Боливии
1956 год в Боливии
Июнь 1956 года